Le district de Nangang ( 南岗 ) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en République populaire de Chine ;
 Le district de Nangang ( 南港 ) est l'un des districts de la ville de Taipei en République de Chine (Taiwan).

Homonymie de toponyme